Munskydd kan avse:
Munskydd (idrott) – externt skydd för munnen i till exempel bandy, ishockey eller lacrosse.
Munskydd (sjukvård) – ett skydd för framför allt spridning av droppar från mun och näsa i utandningsluften.
 Munskydd under coronaviruspandemin 2019–2021
Munskydd (smittskydd) – synonymbenämning för ansiktsskydd
 Munskydd – ett specialskydd för munnen som täcker tänderna och tandköttet, se tandskydd

Se även
Andningsskydd – utrustning som skyddar mot inandning av föroreningar i luft